Arquint ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Arquint (1922–2013), Schweizer Unternehmer
 Romedi Arquint (* 1943), Schweizer Theologe, Lehrer und Politiker